Барзен, Леон Эжен (1900—1999) — американский дирижёр бельгийского происхождения.
 Барзен, Жак (1907—2012) — американский историк культуры, публицист, педагог. 
 Барзен, Мэттью (Matthew Barzun) (род. 1970) — американский посол в Великобритании. Внук Ж. Барзена.
 Барзен (Атлантические Пиренеи) (Barzun) — французская коммуна в департаменте Атлантические Пиренеи.